Barabás Botond (1980) Jászai Mari-díjas színművész
 Barabás Botond (1991) vízilabdázó (TEVA-Vasas)